Французький університет Єгипту (, UFE, , букв. «Французький університет в Єгипті») — некомерційний приватний університет, заснований у 2002 році в Каїрі в Ель-Шеруку.  Він складається з трьох факультетів: бізнесу, інженерії та прикладних мов. Кожен факультет складається з різних відділів. Усі дипломи, які пропонує університет, узгоджуються з такими престижними французькими університетами, як Paris III: Університет Сорбонна, Університет Нанту, Університет Верхнього Ельзасу (Мюлуз-Кольмар) і Університет Корсика. Також було підписано конвенцію з Університетом Париж VI щодо інженерної школи. Університет розташований у місті Ель-Шорук, за 37 км (23 милі) від центру Каїра. Університет використовує французьку (в основному), англійську та арабську мови у викладанні, і його випускники можуть використовувати ці три мови в будь-якій робочій області, пов'язаній з їх спеціалізацією.

Історичні події

Університетські інавгурації 
Університет був урочисто відкритий у 2006 році президентом Жаком Шираком і президентом Хосні Мубараком.

Євро-Середземноморська біоматематична конференція 
Проведено між 26 і 28 липня 2007 року Університетом Савойї та Університетом Корсики. Дослідники з Європи та Середземномор’я зустрілися в Єгипті, щоб обговорити біоматематичні теми та застосування математики в медицині для лікування певних захворювань.

Міжнародна конференція з мікроелектроніки 
Відділ TIC в UFE організував з 29 по 31 грудня 2007 року міжнародну конференцію з мікроелектроніки у співпраці з Канадським університетом Ватерлоо та Товариством електронних пристроїв IEEE. Конференція проходила під егідою Міністерства зв’язку та інформаційних технологій та Міністерства вищої освіти. Було представлено певну кількість повідомлень за такими напрямками: Системи та інтегральні схеми, САПР для мікроелектроніки та Технології мікрофонів–наноелектроніки. Найкращі повідомлення будуть опубліковані в спеціальному випуску журналу «Microelectronics Journal» (Elsevier). Ця демонстрація проходила за фінансової підтримки компаній Mentor Graphics, Si-Ware Systems, If-Vision, Newport Media, Imodelit, Національного інституту телекомунікацій та Міністерства зв’язку та інформаційних технологій. Студенти кафедри ТІЦ УФЕ дуже допомогли в організації цього заходу та взяли в ньому активну участь.

Підписання Паризької 6 конвенції 
4 листопада 2007 року відбулося підписання конвенції між Університетом Париж-6 та UFE у присутності колишнього президента UFE Тахані Омара, президента Париж-6 Жан-Шарля ПОМЕРОЛЯ та посла Франції Філіпа КОСТЕ. Після підписання відбувся коктейль.

SIFE в UFE 
UFE є чемпіоном світу 2009 та 2010 SIFE. Університет заохочує своїх студентів брати участь у проектах соціального підприємництва, які спрямовані на зменшення бідності, підтримку навколишнього середовища, водночас створюючи економічні можливості для незаможних громад. Конкурс SIFE – це щорічний конкурс, який оцінює проекти університетів за такими критеріями соціального підприємництва, як фінансова грамотність, ринкова економіка, навички успіху, стійкість навколишнього середовища та підприємливість. Кожен критерій спонсорується одним або декількома бізнес-спонсорами. Протягом 3 років поспіль (з 2008 по 2010), а потім у 2012 році команда SIFE UFE вигравала Національний чемпіонат Єгипту. Він ще раз довів автентичність своїх проектів, вигравши Чемпіонат світу 2009 SIFE над університетами з понад 40 країн. SIFE UFE, вигравши чемпіонат світу 2010 SIFE, став першим університетом, який коли-небудь вигравав 2 чемпіонати світу поспіль.

Виставка живопису 
«Минулого тижня (колишній) президент Французького університету Єгипту Тахані Омар урочисто відкрив мистецьку подію в штаб-квартирі справжнього закладу в місті Аль-Шорук. У рамках заходу відбулася виставка різноманітного мистецтва, на якій були представлені 45 сучасних художників. Поп-гурт West Al-Balad виконав багато своїх сучасних арабських пісень. Також деякі з різнобічно талановитих студентів університету, які також є учасниками університетського гурту, зачарували публіку неймовірно чудовими піснями. Захід відвідало плеяда високопоставлених гостей, включаючи керівника проектів в університеті Віолетт Файєк та низку викладачів, професорів, керівників факультетів і деканів». Аль-Ахрам Хебдо

Кампус

Студентське містечко 
В університеті поки відкрито лише три факультети. Будівництво кампусу продовжиться в середині 2009 року, і очікується, що весь кампус буде завершено через два роки. фотографія, окрім того, є лише уявним проектом, а справжній кампус – це лише одна будівля з трьома поверхами, і жодних інших конструкцій досі не додано

Аспірантура 
Університет має ще один кампус в Ель-Мохандессіні, який призначений для аспірантури, а також для позакласних курсів.

Переваги

Три мови навчання 
Французька (мова культури та знань, яка створює мости з франкомовними країнами), англійська (мова глобалізації) та арабська (для роботи в Єгипті та арабських країнах). Студент навчиться професійно використовувати ці три мови на робочому місці протягом 4 років навчання. Зауважте, що ці три мови є 3 із 6 міжнародних мов, визначених Організацією Об’єднаних Націй (англійська, іспанська, китайська, французька, арабська та російська), що робить їх популярними в будь-якій точці світу.

Подвійні дипломи 
Єгипетський і французький/європейський (Паризький університет III: Сорбонна, Нантський університет). Факультет інженерії: магістри на факультетах «PEC» і «TIC», які можуть бути надані в університеті Haute-Alsace, Corse University або Paris 6 University. L’UFE є єдиним університетом в Єгипті, який видає іноземний диплом без зобов’язання своїх студентів виїжджати за межі Єгипту, щоб отримати іноземний диплом (проте студенти можуть продовжити навчання у Франції, якщо хочуть).

Французькі системи та програми 
Французький університет Єгипту має угоду з університетами Парижа VI (перший науковий університет у Франції), Парижа III: Сорбонна, Нант і Корса, згідно з якими всі академічні програми будуть контролюватися та затверджуватися цими університетами.

І ще ці університети надсилатимуть своїх професорів викладати в УФЕ, а також надаватимуть УФЕ технічну допомогу.

Як і багато інших єгипетських приватних університетів, UFE має спільні навчальні програми з французькими колегами.

Студенти-інженери UFE тепер можуть отримати ступінь магістра в Університеті Париж VI. Paris VI є найкращим університетом у Франції та займає 38 місце в рейтингу академічних університетів світу. Сьогодні студенти будь-якого іншого приватного університету в Єгипті не можуть підготувати ступінь магістра чи доктора будь-якого університету, що входить до 200 найкращих університетів світу, крім студентів UFE.

Факультети

Факультет прикладних мов 
Кафедра має такі спеціалізації:

 Електроніка та зв'язок
 Архітектура та проектування інтегральних схем
 Мережі та комп'ютерні системи
 Мікрохвилі, електромагнетизм і оптоелектроніка

Відділ виробництва, енергетики та автоматичного управління (ВЕК) 

 Кафедра охоплює всі сфери машинобудування та науки про волокна.

Відділ архітектури

Інженерна школа

Вступ 
Сьогодні на факультеті працює 8 інженерних спеціальностей. Інженерний факультет UFE є єдиним інженерним факультетом в Єгипті, який має дві спеціалізації «Мікрохвильова піч, електромагнетизм та оптоелектроніка» та архітектура та дизайн «інтегральних схем».

Зручності 

 Лабораторія електрики та магнетизму
 Лабораторія оптики та ЛАЗЕРУ
 Лабораторія мікрохвиль і антен
 Лабораторія оптоелектроніки
 Лабораторія автоматизму
 Лабораторія електроніки та зв'язку
 Лабораторія магістральних мереж
 Лабораторія передачі даних
 Комп'ютерні класи
 Лабораторія інформатики «Архітектура та проектування інтегральних схем».
 Лабораторія числового аналізу
 Лабораторія матеріалів
 Лабораторія автоматичного керування
 Лабораторія теплопередачі та механіки рідин
 Лабораторія вібрацій
 Хімічна лабораторія
 Доступ поза межами університету до лабораторій Міністерства військового виробництва
 Бібліотека
 Wi-Fi (доступ до Інтернету з будь-якої точки кампусу)
 Майстерня електроніки
 Практикум з технології виробництва
 Зал технічного креслення
 Конференц-зал (в якому зараз читаються лекції Університету Париж VI)
 Онлайн-курси для післядипломної освіти у співпраці з Массачусетським технологічним інститутом, Університетом Райса та Університетом Карнегі-Меллона.

Персонал 
Оскільки підготовка майбутніх учителів є пріоритетом в УФЕ, УФЕ направляє професорів на аспірантуру до Франції. Список останніх професорів, направлених до Франції:

 Ахмед Алі, працює в лабораторії LAAS в університеті Тулузи. Він проводить докторські дослідження в галузі електромагнетизму, а точніше в області антен.
 Мутаз Аллам, який зараз проводить дослідження в лабораторії інформатики Університету Paris 6. Сфера досліджень – аналогова електроніка.
 Ахмед Гамаль, який зараз навчається в аспірантурі в лабораторії ENSPS (École Nationale Supérieure de Physique de Stasbourg) у галузі обробки сигналів.

Конвенція з Савойським університетом 
Студенти кафедри ПЕК на інженерному факультеті отримають користь від нового курсу з відновленої енергії. Цей курс пропонуватиме політехнічна школа Савойського університету в рамках перспективного партнерства.

Багато студентів матимуть можливість поїхати до Савойї та підготувати ступінь магістра та працювати в галузі досліджень в Університеті Савойї.

Факультет бізнесу

Персонал 

 Хані Наср Ель-Дін був запрошений допомогти у підтримці фінального навчання для здобуття ступеня магістра.
 доцент Пр. Асма Аль-Шаріф поїхала до Ренна на докторський тиждень. Після цього до Нантського університету для участі в конференції в «Maison des Sciences Humaines». Вона спільно представила комунікацію з доцентом Пр. Єва Ламендур в Нантському університеті.
 Викладача Міріам РЕЙМОНД запрошено викладати в Університеті Нанта навчальну програму з міжнародної економіки та бізнесу. Крім того, вона брала участь у кількох роботах як на місцевому, так і на міжнародному рівнях. Її наукові інтереси зосереджені на аутсорсингових банківських операціях.

Відвідувачі 
Ось список запрошених професорів UFE:

 Пр. Ален ВЕЙЛІ з Нантського університету читатиме лекції з моделювання.
 Пр. Веліна СЛАВОВА з Болгарського університету викладатиме вступ до інформаційних основ.
 Пр. Марі КАТАЛО та Ноель БАРБУ з Нантського університету.
 Пр. Єва ЛАМЕНДУР з Нантського університету читатиме лекції з маркетингу.
 Пр. Паскаль КУПАР, який співпрацює з Нантським університетом, буде викладати менеджмент ризиків для студентів 4-го курсу факультету менеджменту.

Факультет прикладних мов

Вступ 
Факультет прикладних мов в UFE співпрацює та знаходиться під наглядом Париж III: Університет Сорбонна. Університет Сорбонна входить до п'ятірки найкращих університетів світу.

Дослідження

CIDRE 
Створений у квітні 2004 року Міжнародний центр досліджень, розвитку та співробітництва (CIDRE) має роль дозволити UFE стати національним і міжнародним центром розвитку. Пріоритет цього центру полягає в тісному контакті зі світом компанії, місцевими або міжнародними установами, що займаються дослідженнями, і з різними зацікавленими організаціями розвитку.

Дія CIDRE поширюється на три осі:

Дослідження 
CIDRE відіграє основну роль у проведенні та організації досліджень в рамках UFE. Він повинен створити суспільний імідж університету як науково-дослідної установи (участь у міжнародних конференціях та публікації в спеціалізованих оглядах). Укладати угоди з науково-дослідних розробок (R&D) з лідерами компаній і здійснювати консалтингову діяльність є частиною основних завдань CIDRE.

Продовження формування 
Ще одним пріоритетом CIDRE є розробка схем безперервного навчання відповідно до потреб східного ринку. Він повинен створити систему освіти, відкриту для всіх, завжди з турботою про задоволення конкретних потреб компаній.

Зовнішні відносини 
CIDRE встановлює зв'язки співпраці з міжнародними організаціями, такими як ЮНЕСКО, Європейське співтовариство, Агентство франкофонії... Він розробляє проекти співпраці з зацікавленими установами (міністерствами промисловості та нафти).

Договори про співпрацю

ЮНЕСКО 
Співпраця з ЮНЕСКО є пілотним проектом, присвяченим використанню сучасних технологій навчання в єгипетських, арабських та африканських університетах. Угода, підписана CIDER 8 жовтня 2003 року, дозволяє, серед іншого, спільні розвиваючі курси на лінії з Массачусетським технологічним інститутом, Університетом Карнегі-Меллона та Університетом Райса. Іншими цілями цієї угоди є створення UFE сучасного онлайн-центру, наприклад адаптація та впровадження системи управління навчанням.

Міністерство промисловості 
Конвенція була підписана 22 червня 2004 року між UFE та Міністерством промисловості. Згідно з умовами цієї конвенції, Міністерство братиме участь з UFE у формі комітету з моніторингу у розробці схем навчання, а також в отриманні їх фінансування. Ці програми призначені для керівників приватного сектора, які працюють у сферах імпорту/експорту, управління якістю та лідерства.

Міністерство бензину 
Конвенція була підписана між UFE та Міністерством нафти 5 березня 2005 року. Згідно з умовами цієї конвенції, Міністерство пропонує Французькому університету Єгипту фінансову допомогу, призначену для обладнання лабораторій, розміщує студентів трьох факультетів. на курсах навчання та надає гаманці найкращим з них, починаючи пропонувати їм станції в нафтовому секторі. Що стосується UFE, то він бере участь за допомогою своїх партнерів, за допомогою зусиль, залучених Міністерством нафти для покращення продуктивності керівників, які працюють у нафтовому секторі, і це шляхом спеціалізованих технічних тренінгів та консультацій за запитом .

Онлайн курси 
Ці курси були розроблені в рамках проекту з MIT та ЮНЕСКО:

 Термодинаміка
 Електричні та електронні схеми
 Механіка твердого тіла
 Електроматеріали

Партнери UFE 

 Париж III: Університет Сорбонна
 Університет Париж VI
 Університет Верхнього Ельзасу
 Корсський університет
 Нантський університет
 Centre de Recherche, Développement et Coopération Internationale
 Французький центр культури та співробітництва
 Посольство Франції в Арабській Республіці Єгипет
 Франко-Єгипетський клуб повірених у справах

Університет також співпрацює з:

 ЮНЕСКО
 Массачусетський технологічний інститут
 Університет Карнегі-Меллона
 Університет Райса
 Савойський університет

Список літератури 
1. "French University of Egypt's official website". Archived from the original on 2009-02-26. Retrieved 2009-02-02.

2. "Inauguration page on the official website of the French University of Egypt". Archived from the original on 2008-02-20. Retrieved 2008-04-18.

3. "Corse university informs on the event". Retrieved 2008-04-18.

4. "The UFE gazette January 2008" (PDF). Retrieved 2008-07-23.[permanent dead link]

5. "Website of the Academic Ranking of World Universities organization". Retrieved 2008-09-28.

6. "UFE faculties and academic divisions". Archived from the original on 2008-02-01. Retrieved 2008-04-18.

7. "References from the official website". Archived from the original on 2007-10-13. Retrieved 2008-07-23.

8. "French University of Egypt's La Gazette January 2008" (PDF). Retrieved 2008-09-03.[permanent dead link]

9. "Official website's page on the university research". Archived from the original on 2008-09-30. Retrieved 2008-07-23.

10. "UFE CIDRE page as a reference to the whole "Cooperation agreements" category". Archived from the original on 2008-09-30. Retrieved 2008-04-18.

11. "Official partners of the French University of Egypt". Archived from the original on 2008-09-30. Retrieved 2008-09-03.

12. "Research partners of the French University of Egypt". Archived from the original on 2007-10-13. Retrieved 2008-09-03.

Примітки 

Університети Єгипту
Засновані в Африці 2002